«Футбо́л» () — общенациональный футбольный телеканал Таджикистана. Вещание телеканала ведётся круглосуточно с 21 февраля 2017 года на всей территории Таджикистана, в формате высокой чёткости HD. Принадлежит Федерации футбола Таджикистана.

Основной язык телеканала — таджикский, также часть трансляций ведётся на русском языке.

О создании футбольного телеканала в Таджикистане говорили еще в 2015 году. В январе 2017 года в СМИ появилась информация о будущем открытии телеканала «Футбол» в формате HD. Основателем телеканала стала Федерация футбола Таджикистана. Телеканал начал работу в тестовом режиме за несколько дней до официального запуска 21 февраля 2017 года президентом Федерации футбола Таджикистана — Рустамом Эмомали.

Телеканал «Футбол» кроме матчей чемпионата Таджикистана, Кубка Таджикистана и других национальных футбольных турниров, матчей сборной Таджикистана, транслирует также в прямом эфире и в записи матчи английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской А серии, французской Лиги 1, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА. Также на телеканале транслируются различные спортивные передачи и программы, посвящённые известным личностям таджикского и мирового футболиста, истории различных футбольных клубов и сборных.

Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти восемь миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Европейского союза и США.

См. также 
 Варзиш ТВ

Примечания и источники 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
Спортивные телеканалы
Футбольные телеканалы
HD-телеканалы